Rignieux-le-Franc é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Rignieux-le-Franc apresentava uma população de 937 habitantes, distribuídos por 368 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain